Гиршфе́льдия () — монотипный род цветковых растений семейства , включает единственный вид — Гиршфе́льдия се́рая (Hirschfeldia incana). Очень близок к роду .

Ботаническое описание 

По внешнему виду гиршфельдия серая очень похожа на , но, как правило, мельче размерами и является многолетним, а не однолетним растением. Формирует розетку прикорневых листьев, дольчатых, плоско лежащих на земле; листья сохраняются во время цветения. Стебель и листья покрыты короткими белыми волосками.

Распространение 
Вид родом из Средиземноморья, но может также встречаться и в других частях мира как интродуцированный вид, а часто даже как инвазивный вид и многочисленное сорное растение.

Синонимика

Хозяйственное значение и применение 
Листья гиршфельдии съедобны и в некоторых областях употребляются в пищу как листовой овощ.

Примечания

Ссылки 
 USDA Plants Profile
 Photo gallery
 Hirschfeldia incana Israel Wildflowers

Капустные
Флора Средиземноморья
Сорные растения
Инвазивные виды растений
Монотипные роды растений